Хобарт:

 Хобарт — столица австралийского штата Тасмания.
 Хобарт — гражданский аэропорт города Хобарт.

Персоналии 
 Хобарт, Гаррет (1844—1899) — 24-й вице-президент США с 1897 по 1899 год.
 Хобарт, Перси (1885—1957) — генерал-майор Британской Армии, военный инженер, командующий 79-й бронетанковой дивизии во время Второй Мировой войны.
 Хобарт, Роуз (1906—2000) — американская актриса.